A categoria 48 kg feminino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 24 de agosto.

Medalhas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Segunda Rodada
| RD3=Terceira Rodada
| RD4=Quartas de final

| team-width=130
| score-width=20

| RD1-team05= Nathália Brígida
| RD1-score05=101
| RD1-team06= Cristina Budescu
| RD1-score06=000

| RD1-team11= Leandra Freitas
| RD1-score11=001
| RD1-team12=

Grupo C
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Segunda Rodada
| RD3=Terceira Rodada
| RD4=Quartas de final

| team-width=130
| score-width=20

| RD1-team03= Văn Ngọc Tú
| RD1-score03=101
| RD1-team04= Tatiana Osoianu
| RD1-score04=000

| RD1-team11= Diana Cobos
| RD1-score11=010
| RD1-team12= Milica Nikolić
| RD1-score12=000

| RD2-team01= Paula Pareto
| RD2-score01=011
| RD2-team02= Văn Ngọc Tú
| RD2-score02=000

| RD2-team03= Sarah Menezes
| RD2-score03=000
| RD2-team04=

Grupo D
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Segunda Rodada
| RD3=Terceira Rodada
| RD4=Quartas de final

| team-width=130
| score-width=20

| RD1-team03=
| RD1-score03=000
| RD1-team04= Irina Dolgova
| RD1-score04=100

| RD1-team11={{Nowrap| Amandine Buchard}}
| RD1-score11=000
| RD1-team12= Ebru Şahin
| RD1-score12=000

| RD2-team01= Ami Kondo
| RD2-score01=000
| RD2-team02= Irina Dolgova
| RD2-score02=000

| RD2-team03= Kim Sol-mi
| RD2-score03=000
| RD2-team04= Edna Carrillo
| RD2-score04=010

| RD2-team05= Julia Figueroa
| RD2-score05=100
| RD2-team06= Amandine Buchard
| RD2-score06=010

| RD2-team07=
| RD2-score07=000
| RD2-team08= Jeong Bo-kyeong
| RD2-score08=001

| RD3-team01= Ami Kondo
| RD3-score01=000
| RD3-team02= Edna Carrillo
| RD3-score02=000

| RD3-team03= Julia Figueroa
| RD3-score03=000
| RD3-team04={{Nowrap| Jeong Bo-kyeong}}
| RD3-score04=100

| RD4-team01= Ami Kondo
| RD4-score01=000
| RD4-team02=

Referências
Tabela oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2015